Okishima (eiland), een eiland in het Biwameer, behorend bij de stad Ōmihachiman
Okishima (fictief eiland), een fictief eiland uit de film Battle Royale